Виталий Дмитриевич Курдченко (, , РСФСР, СССР) — советский гребец, заслуженный мастер спорта СССР (1965). Серебряный призёр чемпионата мира 1966 в четверке с рулевым. Двукратный чемпион Европы в гребле на четверке с рулевым (1964, 1965). Серебряный призёр чемпионата Европы в восьмерке (1969). Двукратный чемпион СССР в четверке с рулевым (1964, 1966).

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионы Европы по академической гребле
Чемпионы СССР по академической гребле
Заслуженные мастера спорта СССР